Бесово — название населённых пунктов:

 Бесово — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Бесово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Бесово — деревня в Каширском районе Московской области.
 Бесово — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Бесово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Бесово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

 Бесово — до 1963 года название деревни Устье в Вяземском районе Смоленской области.

См. также 
 Бесов
 Бесовец